Пакистан принимал участие в летних Олимпийских играх 1960 года в Риме (Италия) в четвёртый раз за свою историю, и завоевал одну золотую и одну бронзовую медали.

Золото 
 Хоккей на траве, мужчины.

Бронза 
 Борьба, мужчины — Мохаммад Башир.

Ссылки 
 База МОК
 Официальные олимпийские отчёты
 www.sports-reference.com 

Страны на летних Олимпийских играх 1960 года
1960-е годы в Пакистане